Sezon Superligi duńskiej został rozegrany na przełomie 2014 i 2015 roku jako 59. sezon rozgrywek o mistrzostwo Danii w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło 10 zespołów. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był SønderjyskE Ishockey, który w finale poprzedniej edycji pokonał Herning Blue Fox 4:2.

Wydarzenia przedsezonowe 
W tym sezonie liga została poszerzona do dziesięciu zespołów. Stało się to za przyczyną przyłączenia do ligi mistrza rozgrywek Divisionen (drugi poziom rozgrywkowy w Danii) z sezonu 2013/2014 - Gentofte Stars. Liga po raz pierwszy od sezonu 2008/2009 wystartowała z 10 uczestnikami.
Drużyna SønderjyskE Ishockey, dzięki przyznaniu dzikiej karty uczestniczyła w pierwszej edycji turnieju Hokejowej Ligi Mistrzów występując w Grupie A, grając z fińskim HIFK, szwedzkim Skellefteå AIK oraz niemieckim Krefeld Pinguine.

Sezon zasadniczy

System rozgrywek 
W skład ligi wchodziło 10 klubów zawodowych, które grały po 36 spotkań (4 razy z każdym zespołem - 2 u siebie i 2 na wyjeździe). Pierwsze osiem zespołów awansuje do fazy playoff. Dwa ostatnie zespoły nie rozgrywają już żadnych meczów.

Tabela 

Legenda:       = Awans do Ligi Mistrzów + awans do playoff,       = Awans do playoff

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Superisligaen w sezonie 2014/2015 składała się z trzech rund. Uczestniczy w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji oraz wybierały sobie przeciwnika w pierwszej rundzie play-off. Przy tym Herning Blue Fox (mistrz sezonu zasadniczego) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu oraz jako pierwszy wybierał sobie przeciwnika. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3 oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Danii
2015 w Danii
Hokej na lodzie w Danii